Okręty US Navy o nazwie USS  "Sanderling":
 Pierwszy "Sanderling" (AM-37) był trałowcem, który był w służbie w latach 1918 - 1922. Skreślony z listy okrętów w 1937.
 Drugi "Sanderling" (AMc-11) był trałowcem, który został nabyty przez marynarkę 1940 i zwrócony poprzedniemu właścicielowi w 1944.
 Trzeci "Sanderling" miał być trałowcem oznaczonym numerem "AM-410", ale kontrakt na budowę został anulowany 12 sierpnia 1945.
 Czwarty "Sanderling" (AMCU-49) był trałowcem, który służył w latach 1944 - 1957.

Bibliografia 

Sanderling